paus Eugenius II, paus (824-827)
 Eugenius II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1821-1822)